Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Wang Yafan.

In finale Rebecca Peterson ha sconfitto Heather Watson con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sofia Kenin (ritirata)
 Wang Qiang (secondo turno)
 Dajana Jastrems'ka (quarti di finale)
 Caroline Garcia (secondo turno)

 Zhang Shuai (ritirata)
 Julija Putinceva (quarti di finale)
 Zheng Saisai (secondo turno, ritirata)
 Magda Linette (quarti di finale)

Qualificate 

  Arina Rodionova (primo turno)
  Kurumi Nara (secondo turno, ritirata)

 You Xiaodi (primo turno)
 Wang Xiyu (secondo turno)

Lucky loser 

  Wang Xinyu (secondo turno, ritirata)

 Ma Shuyue (primo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)

 Yang Zhaoxuan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2019